Фёдор Зуев:
 Зуев, Фёдор Андреевич (1900—1965) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Зуев, Фёдор Кирьянович (1924—1997) — буровой мастер Белоусовской геологоразведочной партии, Герой Социалистического Труда.